Кадапа:

 Кадапа — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
  Кадапа — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.